

Чодраял — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Чодраял — присілок, Іштимбальське сільське поселення, Куженерський район, Марій Ел
 Чодраял — присілок, Шудумарське сільське поселення, Куженерський район, Марій Ел
 Чодраял — присілок, Моркинський район, Марій Ел

Див. також 
 Тат-Чодраял